Немецкие подводные лодки
 U-62 (1916)
 U-62 (1939)